La frase I Need Your Love —en castellano: Necesito tu amor— puede referirse a:

Música 
«I Need Your Love», canción de la banda estadounidense Boston;
«I Need Your Love», canción del cantante británico Calvin Harris.